Gaishof ist der Ortsname von

 Gaishof (Buch am Wald), Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gaishof (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Gaishof (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Gaishof (Kirchberg an der Jagst), Wüstung im Stadtteil Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gaishof (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Gaishof (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Gaishof (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern